Otoka je lahko:
 Otoka, Bosanska Krupa (Bosna in Hercegovina)
 Otoka, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)